Тугела (водоспад), ПАР
 Тугела (річка), ПАР
 1323 Тугела — астероїд